

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Piotrówek est un village dans la powiat de Garwolin  

de la voïvodie de Basse-Silésie
 Piotrówek est un village dans la powiat de Legnica 
 Piotrówek est un village dans la powiat de Wrocław